Choco-Story puede hacer referencia a:
 Choco-Story (Bruselas)
 Choco-Story (Brujas)
 Choco-Story (Nueva York)

 Choco-Story (París)
 Choco-Story (Praga)